De familie Delacour is een tovenaarsfamilie die voorkomt in de zevendelige Harry Potter-boekenreeks van de Britse schrijfster J.K. Rowling.

Ouders

Apolline Delacour 

Apolline Delacour is een heks met Glamorganabloed afkomstig uit Frankrijk. Ze wordt omschreven als lang, aantrekkelijk en blond, net als haar dochters Fleur en Gabrielle. Deze karaktertrekken dankt zij aan haar moeder, die een volbloed Glamorgana was.

Haar naam is afkomstig van de Franse naam Apollonia, afgeleid van Apollo, de Romeinse God van de zon, muziek en schoonheid.

In het vierde boek bezochten Apolline en haar man hun dochter Fleur voor de derde taak in het Toverschool Toernooi.

In de zomer van 1997, die zich afspeelt in het laatste boek, bezochten de Delacours de familie Wemel in Het Nest voor de bruiloft van Fleur en Bill Wemel en om deze te helpen voor te bereiden. Apolline genoot hier van de kookkunst en gastvrijheid van Molly Wemel. Apolline bleek daarbij erg goed te zijn in huishoudspreuken.

Monsieur Delacour 

Monsieur Delacour is een Franse tovenaar getrouwd met half-Glamorgana Apolline Delacour. Hij wordt omschreven als kort en gezet met een puntige zwarte baard en "lang niet zo aantrekkelijk als zijn vrouw". Het is een vriendelijke en behulpzame man. Zijn voornaam wordt in de boeken niet bekendgemaakt.

Kinderen 
Fleur Delacour
Gabrielle Delacour

Kleinkinderen 
Victoire Wemel
Dominique Wemel
Louis Wemel

Aangetrouwde familie 
Bill Wemel, is getrouwd met Fleur.

Familie Wemel 

Personage uit Harry Potter
Delacour